Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 754 dans le monde.

 Route nationale 754 en France
 Route régionale 754 en Slovénie